Beatrix der Nederlanden, de persoon
 Prinses Beatrix (schip, 1939), een veerboot
 Prinses Beatrix (schip, 1960), een instructievaartuig